

Caratteristiche tecniche
È un difensore centrale.

Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del , he esordito in prima squadra il 14 giugno 2018 disputando l'incontro di Série A perso 3-1 contro l'.

Note